Lunde kan syfta på:

 Lunde varv – ett företag vid Gustavsvik, Ångermanland

Geografi

Antarktis
 Mount Lunde

Danmark 
 Lunde, Nordfyns kommun – en ort i Nordfyns kommun
 Lunde, Varde kommun – en ort i Varde kommun
 Lunde Herred – ett härad på Fyn
 Lunde Sogn, Varde Kommun – socken 
 Lunde Sogn, Svendborg Kommun - socken 
 Lunde Sogn, Nordfyns Kommun - socken

Norge 
 Lunde, Nome kommun – en ort i Nome kommun, Telemarks fylke

Sverige 
 Lunde – tätort i Kramfors kommun
 Lunde (västra delen) – småort i Timrå kommun
 Lunde, Sundsvalls kommun – småort i Sundsvalls kommun

Personer 
Lunde är ett efternamn.

 Albert Lunde (1877–1939), norsk lekmannapredikant
 Eugen Lunde (1887–1963), norsk seglare
 Eva Lunde (1922–1996), norsk skådespelare
 Göran Lunde (född 1945), svensk industriman
 Helge Lunde (1900–1987), norsk regissör, manusförfattare, producent och produktionsledare
 Herman Lunde (1841–1932)], norsk präst
 Jardar Lunde (1909–1990), norsk målare och grafiker
 Johan Backer Lunde(1874–1958), norsk tonsättare och pianist
 Johan P. Lunde (1866–1938), norsk biskop
 Katrine Lunde (född 1980), norsk handbollsspelare
 Knut Lunde (aktiv på 1930)-talet), norsk utövare i nordisk kombination
 Kristine Lunde-Borgersen (född 1980), norsk handbollsspelare
 Maja Lunde (född 1975), norsk författare och manusförfattare
 Pekka Lunde (1952–2021), svensk kompositör och musiker
 Peter Frederik Lunde (1803–1893), dansk politiker
 Stein Erik Lunde (född 1953), norsk lärare och författare
 Øivind Lunde (född 1943), norsk arkeolog
 Sigurd Lunde (1874–1936), norsk arkitekt

Se även 
 Lunda

Efternamnsförgreningssidor
Norska efternamn
Svenska efternamn